

Waaksens est le nom en frison de deux villages de la Frise, pour lesquels le nom néerlandais est Waaxens.
 Waaksens, village de la commune de Súdwest-Fryslân, nom officiel en frison.
 Waaksens, village de la commune de Noardeast-Fryslân, dont le nom officiel est en néerlandais Waaxens.